перенаправление Proton Saga#Второе поколение